Portcalim (parfois appelée Calimport, son nom anglais) est une ville fictive située au sud de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description 

Portcalim est la capitale tentaculaire du pays du Calimshan. Il est à la fois sur l'eau et le désert, ainsi il peut être atteint à la fois par voie de mer et de terre. Memnon et Manshaka sont les plus proches partenaires commerciaux ; Manshaka par la voie des mers et Memnon par caravane à travers le désert Calim. Parfois, les commerçants locaux effectuent des voyages allant aussi loin que Luskan.

Le Sultan Vezhera est l'officiel roi de la ville, mais dans l’ombre, ce sont les guildes qui règnent à leur gré - et tout particulièrement la célèbre Guilde des Voleurs de l'Ombre, dont le Pacha Amas sera, pendant de nombreuses années, le maître local.

Portcalim est également la patrie et le territoire du redoutable assassin Artemis Entreri, connu pour sa rivalité de longue date avec Drizzt Do'Urden.

Organisation 

Calimport a été construit sur un découpage de quartiers séparés les uns des autres par des murets de brique. On appelle ces quartiers des drudachs.

Chaque quartier est organisé en groupes de deux à cinq sabbans, à leur tour composés de drudachs. La métropole est immense : environ 10 km d'est en ouest et 5 km de la côte aux drudachs nords. Calimport est divisée en 17 quartiers, 53 sabbans et 166 drudachs.

Aussi étrange que cela puisse paraître pour un étranger, la plupart des habitants abandonnent rarement leurs sabbans. Chaque sabban est une zone fermée d’environ 3600 habitants, et fonctionne comme une ville autosuffisante - elle a ses propres ressources en eau, sa garde, ses marchés, ses résidences, et ainsi de suite.

Gouvernement 

Le Calimshan est régi par Syl-Pacha Ralan el Pesarkhal, qui réside dans Calimport. Le Syl-Pacha n’a de comptes à rendre à aucune religion ni aucun conseil, il est le chef suprême. Immédiatement au-dessous du Syl-Pacha, se trouvent les Sultans, les princes qui règnent sur les quartiers. Le dirigeant d'un Sabban est appelé Sabbalad, et chaque drudach est dirigé par un Druzir – ainsi est constituée la hiérarchie administrative pyramidale de Portcalim.

Les forces de sécurité intérieure de la ville sont appelés les amlakkars, la garde de la ville, qui a le droit d'arrêter toute personne qui enfreint la loi mais aussi d'interroger des suspects. Les amlakkars portent un cimeterre et un bouclier, ainsi armure de cuir cloutée. Compte tenu de la riche tradition locale en matière de magie, il n'est pas surprenant de trouver des magiciens dans les rangs des amlakkars.

Justice 

La ville doit son système juridique à l'église de Tyr et de ses juges. Il y a deux niveaux dans le système juridique: les vizirs, dont la juridiction couvre l'ensemble des quartiers, et les magistrats, qui travaillent à l'intérieur des sabbans. L’influence de Tyr est évidente, preuve en est la présence d'au moins un acolyte du Dieu Juste, dans chaque palais de justice.

Société 

A Portcalim, neuf habitants sur dix sont des humains. Les autres races communes sont les halfelins et les demi-orques. Le reste de la population est un mélange de nains, d'elfes, de gnomes et de races exotiques.

La plupart des humains ont du sang calishite, descendants des esclaves amenés d'un autre monde par le Seigneur Djinn Calim Djinn lors de la fondation de l'empire. Un homme calishite typique est plus petit et plus mince qu’un homme du Nord, avec la peau, les cheveux et les yeux plus foncés. Corrompus et paresseux aux yeux des gens du Nord, le calishites aspirent uniquement à vivre une vie luxueuse. Parmi les autres ethnies on rencontre des humains du Thétyr et de Chult. Le humains du Thétyr sont plus ouverts que calishites. Malheureusement, la plupart des hommes de Chult résidant à Portcalim sont des esclaves bon marché enlevés dans les jungles du sud.

Les halfelins de Portcalim forment une population mondaine et encline à la paresse, qui vit de la richesse locale. La plus forte concentration de halfelins se trouve dans le Quartier du Port.

Les demi-orques bénéficient d'un meilleur traitement à Portcalim que dans les autres Royaumes - ils sont considérés comme de moindre valeur, rien de plus, rien de moins. Peu de demi-orques ont adopté le mode de vie calishite, ils se consacrent plutôt à des emplois ou activités criminelles.

Religion 

Portcalim est une société réellement polythéiste. Il existe des temples dédiés aux dieux de la lumière et d’autres aux ténèbres, à la vie ou au meurtre, à la liberté et à la tyrannie, à la magie et à la guerre. Les religions les plus importantes sont celles d'Azouth, de Bhaelros (Talos), d'Ilmater, de Savras, de Shar, de Sharess, de Siamorphe, de Tyr, d'Umberlie et de Waukyne.

Ville des Royaumes oubliés